Каштанове — село, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський  район
Каштанове — селище, Донецька область, Ясинуватський район